Znane postacie noszące nazwisko Prokopowicz:

 Mikołaj z Szadka Prokopowicz (1489-1564) – polski naukowiec
 Teofan Prokopowicz (1681-1736) – prawosławny arcybiskup 
 Antoni Maksymilian Prokopowicz (1738-1807) – historyk, kaznodzieja, pijar
 Józef Prokopowicz (1855-1931) – generał major Armii Imperium Rosyjskiego i generał dywizji Wojska Polskiego
 Tadeusz Prokopowicz (1922-1997) – polski emigracyjny działacz socjalistyczny i związkowy
 Zdzisław Prokopowicz (1928-2000) - powstaniec warszawski
 Bartosz Prokopowicz (ur. 1972) – polski operator filmowy
 Barbara Prokopowicz (ur. 1981) – polska aktorka teatralna